Adoc:
 Gheorghe Adoc
 Gabriela Manole-Adoc

Nume de familie românești